Аки Пасинпойка Риихилахти (, родился 9 сентября 1976 года в Хельсинки) — финский футболист, игравший на позиции опорного полузащитника, действующий исполнительный директор финского футбольного клуба ХИК.

Клубная карьера 
Воспитанник школы клуба ХИК, дебютировал в его составе в чемпионате Финляндии в 1995 году. Шестикратный чемпион страны в составе ХИК (1997, 2009, 2010, 2011), трёхкратный обладатель Кубка Финляндии, трёхкратный обладатель Кубка Лиги. Сыграл важнейшую роль в первом и пока единственном выходе финского клуба в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 1998/1999. После сезона 1998/1999 перешёл в норвежский клуб «Волеренга», в составе которого сыграл в чемпионате Норвегии два сезона.

В 2001 году Риихилахти перешёл в английский клуб «Кристал Пэлас» и стал любимцем фанатов. В сезоне 2004/2005 над воротами стадиона Селхёрст-Парк был установлен большой финский флаг с надписью AKI 15 как дань уважения со стороны фанатов. Из-за травм он не смог помочь команде устоять в Премьер-Лиге и вернуться после выбывания в Чемпионшип. Тем не менее, Риихилахти был включён в Зал Славы клуба как рекордсмен среди финских футболистов по числу игр за этот клуб.

Летом 2006 года Риихилахти заключил однолетний контракт с немецким «Кайзерслаутерном», в июне 2007 года заключил на два с половиной года контракт со стокгольмским «Юргорденом». 31 июля 2009 года вернулся в ХИК, где играл до 2011 года и помог клубу пять раз подряд выиграть чемпионат страны. В 2010 году выступил в Кубке Содружества. 29 октября 2011 года провёл свою 100-ю игру за клуб, отметившись голом в последней встрече сезона против «Хаки» (победа 5:2), а по окончании сезона завершил карьеру. Позже был играющим тренером клуба «Клуби 04», с декабря 2013 года стал исполнительным директором ХИК. Член исполнительного совета Ассоциации европейских клубов.

Карьера в сборной 
Риихилахти дебютировал 5 февраля 1998 года в сборной Финляндии матчем против Кипра. Всего в его активе 69 матчей и 11 голов.

Вне спорта 
Риихилахти публиковался неоднократно в газетах The Times и Iltalehti.

Достижения

ХИК 
 Чемпион Финляндии: 1997, 2009, 2010, 2011
 Обладатель Кубка Финляндии: 1996, 1998, 2011
 Обладатель Кубка лиги: 1996, 1997, 1998

Кристал Пэлас 
 Победитель плей-офф Первого дивизиона Футбольной лиги Англии: 2004

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте Вейккауслиги (Архив)
 Профиль на сайте ESPN
 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК ХИК

Игроки ФК «Хонка»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Клуби 04»